Боон (, ) — шведская и французская фамилия. Известные носители:

 Боон, Готфрид (1886—1981) — шведский пианист и музыкальный педагог.
 Боон, Луи-Поль (1912—1979) — бельгийский писатель и журналист.